Андрей Владимирович Седо́в (род. 1973) — российский актёр театра и кино, радиоведущий.

Биография 
Андрей Седов окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории в 1997 году, педагог — Александр Галко.

С 1997 года работает в Саратовском государственном академическом театре драмы.

Творчество

Роли в театре 

Саратовский драматический театр

 1999 — «Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега. Режиссёры: Григорий Аредаков, Антон Кузнецов — Лусиндо
 1999 — «Роберто Зукко» М. Зонина. Режиссёр: Ф.Сюберби — Роберто Зукко
 2009 — «Сердечные тайны» Бет Хенли. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Барнет Ллойд, адвокат
 2009 — «Частная жизнь» Ксении Степанычевой. Режиссёр: Даниил Безносов — Андрей Седов
 2010 — «Паника. Мужчины на грани нервного срыва» Мика Мюллюахо. Режиссёр: Юрий Алесин — Джонни
  — «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка. Режиссёр: Ансар Халилуллин — Густав
  — «Урод» Мариуса фон Майенбурга. Режиссёр: Явор Гырдев — Карлманн
  — «Жестокие игры» А. Н. Арбузова. Режиссёр: Евгений Марчелли — Олег Павлович, отчим Кая
 2015 — «Мафия и нежные чувства» Люк Шомар. Режиссёр: Николай Покотыло — Этьен
 2016 — «Снимается кино» Э. Радзинский. Режиссёр: Никита Рак — Нечаев Федор Федорович, кинорежиссёр
 2017 — «Карусель по господину Фрейду» Артур Шницлер. Режиссёр: Александр Кузин — супруг
 2017 — «Рвущаяся нить» А. Зайцев. Режиссёр: Данил Чащин — пациент
 2018 — «доXXXод» А. Островкий. Режиссёр: Данил Чащин — Мыкин, друг Жадова
 2018 — «Тень» Е. Шварц. Режиссёр: Александр Созонов — Ученый
  — «Свидетель обвинения» Агаты Кристи. Режиссёр: Эльвира Данилина — Майерс, королевский обвинитель

Фильмография 
 2006 — Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя — ОМОНовец стоявший в оцеплении
 2006 — Юнкера
 2007 — Личная жизнь доктора Селивановой

Признание и награды 
 Лауреат VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» — номинация «Роль второго плана в драматическом театре (Мужская роль)» за роль Карлманна в спектакле «Урод» и роль Ивана Тепляева в спектакле «Бешеные деньги», 2014 г.
 Почётный знак губернатора Саратовской области (2014) «за существенный вклад в развитие театрального искусства в области и личное профессиональное мастерство»

Примечания

Ссылки 

Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Лауреаты премии «Золотой арлекин»